Besse (Cantal)
Besse (Dordogne)
Besse (Isère)
Bessé
ook:
Besse-et-Saint-Anastaise, Puy-de-Dôme, ook Besse-en-Chandesse genoemd 
Besse-sur-Issole,  Var